W Polsce 
 Lekowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Regimin 
 Lekowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin
 Lekowo – gromada